Кулько́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кулькова, Нилия Петровна (Беседина; род. 1935) — советская легкоатлетка.
 Кулькова, Снежанна Станиславовна (род. 1994) — российская регбистка.